

Муніципалітети у Франції 
 Ате () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Ате () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн

Інше 
 Ате — титул японського Імператора Рейґена.

Див. також 
 Ата